Сан Хосе ла Лагуна има више значења:

 Сан Хосе ла Лагуна (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе ла Лагуна (Амозок), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику